Landres (Ardennes), een voormalige gemeente in het departement Ardennes in de Franse regio Grand Est
Landres (Meurthe-et-Moselle), een gemeente in het departement Meurthe-et-Moselle in de Franse regio Grand Est